Ата́ев (Атаева) — фамилия.

Атаев 
 Атаев, Аннаклыч (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Атаев, Артём Ерёмович (1938—2021) — доктор технических наук, профессор.
 Атаев, Ахмет Дидарович (род. 1990) — туркменский футболист.
 Атаев, Байджан Кизыл — туркменский советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Атаев, Байры (род. 1926) — туркменский советский государственный и партийный деятель.
 Атаев, Батыр Борисович (род. 1958) — советский и российский кинооператор.
 Атаев, Бозигит Атавович (род. 1979) — российский спортсмен (ушу).
 Атаев, Гельды (род. 1933) — туркменский советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974—1979).
 Атаев, Джурабай (1922—?) — колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Атаев, Довлетмурат (род. 1983) — туркменский футболист.
 Атаев, Какабай (1906—1989) — советский государственный и политический деятель, 1-й секретарь Марыйского областного комитета КП Туркменистана.
 Атаев, Кандым (1922—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Атаев, Муслим Магомедович (1973—2005) — основатель и лидер экстремистской группировки Джамаат «Ярмук».
 Атаев, Мухаммед (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Атаев, Нариман Шамсутдинович (1971—2007) — узбекский боксёр, участник Олимпийских игр (1996).
 Атаев, Овезгельды (род. 1951) — председатель Меджлиса Туркменистана (2002—2006) и Верховного суда Туркменистана (1999—2002).
 Атаев, Овелек — чабан, Герой Социалистического Труда.
 Атаев, Пулат (1923—2000) — полный кавалер ордена Славы.
 Атаев, Рахимджан (род. 1949) — узбекский писатель, переводчик, публицист и критик.
 Атаев, Реджепкулы (1920—1972) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Атаев, Сейитнияз (1924—2010) — туркменский прозаик и публицист.
 Атаев, Сергей Сергеевич (1916—2006) — советский ученый в области строительства.
 Атаев, Сердарали Мураталиевич (род. 1984) — туркменский футболист.
 Атаев, Теймур Октай оглы (род. 1962) — азербайджанский политолог и публицист.
 Атаев, Фахраддин Гахраман оглы (род. 1972) — азербайджанский композитор, педагог, дирижёр.
 Атаев, Халыкберды (род. 1942) — туркменский политик.
 Атаев, Хикмет Исмаил оглы (1953—2013) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Атаев, Шарапутдин Заирбекович (род. 1999) — российский боксёр, чемпион России (2021).
 Атабай Атаев — чеченский полководец.

Атаева 
 Атаева, Аксолтан Тореевна (род. 1958) — туркменский дипломат, Постоянный представитель Туркменистана при ООН.
 Атаева, Сабира (1917—1993) — советская актриса, народная артистка СССР.

Примечания